Reifenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Reifenstein (Niederorschel), Ortsteil im Eichsfeld, Thüringen
 Reifenstein (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortslage von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

 Kloster Reifenstein, in Niederorschel, Thüringen
 Burgruine Reifenstein, in Pöls in der Steiermark
 Burg Reifenstein (italienisch: Castel Tasso), Freienfeld bei Sterzing in Südtirol
 Burg Reifenstein (slowenisch: Grad Reifenštajn), im Ortsteil Vipolže (deutsch: Wippelsbach), Gemeinde Brda (deutsch: Hügel) in Slowenien

Siehe auch:
 Reifstein
 Reiffenstein
 Rifenstein